Partito Popolare Italiano – partito politico italiano, fondato da Don Luigi Sturzo nel 1919
 Partito Popolare Italiano – partito politico italiano, fondato da Mino Martinazzoli nel 1994